Dotdash (до 2017 года — About.com) — англоязычный веб-сайт, онлайновый источник информации и советов для потребителей. В рейтинге Nielsen NetRatings он входит в верхнюю десятку веб-сайтов.

Сайт основан в 1996 году. В 2005 году был приобретён компанией «The New York Times Company» и с тех пор принадлежит Нью-Йорк таймс.

Содержание About.com развивается динамически, в соответствии с новой информацией и изменениями интересов потребителей. About.com разделён на тематические разделы (topic sites), которые сгруппированы в каналы (channels) и специализированы на различных темах — от домашнего хозяйства до педиатрии. Материалы написаны группой из более 600 журналистов (на сайте они называются гидами — Guide), являющихся экспертами в своей тематике. Каждый гид выбирает себе одну специализацию и является эксклюзивным автором для написания материалов по данной теме. Содержимое сайта может иметь формы обычных статей, онлайн-курсов, викторин, видео, и т. п. Гидам выплачивается основная стипендия с надбавками в зависимости от трафика.

Примечания

Ссылки 
 

Информационно-справочные сайты
Сайты США
Сайты, появившиеся в 1996 году